Кокіто, що в перекладі з іспанської означає «маленький кокос», — це традиційний різдвяний напій, який виник у Пуерто-Рико. Алкогольний напій на основі кокосового горіха схожий на яєчний ліког, його іноді називають пуерто-риканським яєчним лікером (хоча це неправильно, оскільки для кокіто не потрібні яйця). Змішаний напій виготовляється з пуерто-риканського рому, кокосового молока, кокосового крему, підсолодженого згущеного молока, ванілі, мускатного горіха, гвоздики та кориці.

Історія 
Кокіто спочатку був знайдений в Пуерто-Рико. Однак напої, схожі на кокіто, зустрічаються по всьому Карибському басейну. Існує дві різні теорії походження напою. Дехто вважає, що людина, яка створила кокіто, невідома, так само як і те, як виник рецепт.

Інші кажуть, що напій був привезений до Карибського басейну іспанцями під час колоніального періоду Пуерто-Рико. Іспанці взяли свою версію яєчного лікеру та поєднали його з місцевим ромом, утворивши кокіто. Оскільки вони продовжували подорожувати та оселятися в інших регіонах, напій слідував за ними, з різними варіаціями по всьому Карибському басейну. Ці варіації дуже схожі на те, що вони вважали оригінальним рецептом: молоко і цукор. Хоча це вважалося первинним інгредієнтом, у Пуерто-Рико його змінили, додавши кокосовий горіх.

Рецепт містить 4 основні інгредієнти, але не обмежується ними:

 Кокосове молоко
 Кокосовий крем
 Пуерто-риканський ром
 Підсолоджене згущене молоко.

Пуерто-риканський змішаний напій нагадує яєчний ліког і зазвичай подається після обіду в чарці. Деякі готують напій з яєць, а інші ні. Напій відомий як солодкий і міцний (з ромом).

Багато сімей мають свої варіанти рецепта, які передаються з покоління в покоління. Напій можна буде побачити вже на День Подяки та аж до Богоявлення. Але головна поява напою припадає на різдвяні свята.

Кокіто останнім часом став набагато популярнішим. Деякі супермаркети та продуктові магазини продають готові пляшки кокіто. Окрім відвідування магазинів, проводяться такі змагання, як Coquito Masters, що є щорічним конкурсом у Музеї Барріо в Нью-Йорку.

Повідомляється, що Джиммі Феллон є фанатом і час від часу згадував цей напій в епізодах «Вечірнього шоу з Джиммі Феллоном». Девід Беньо, який регулярно асоціюється з Пуерто-Рико через висвітлення урагану Марія та інших подій на острові, відомий тим, що пригостив ведучих і співробітників програми CBS This Morning кількома пляшками кокіто під час новорічного ефіру у 2021 році.

Варіації 

Існує багато варіацій кокіто, які залежать від місцевості та сімейних традицій. Попри те, що всі ці варіації унікальні по-своєму, усі вони мають одну спільну рису, і це, як правило, ром, хоча деякі вважають за краще готувати його з іншим алкоголем, наприклад, з іспанським лікером 43. Деякі рецепти включають яєчні жовтки, схожі на яєчний ліког, який також називають  буквально кокосовий пунш, також відомий як .

Можна додавати інші ароматизатори. Найпопулярнішими є бадьян, фісташкове молоко, вівсяне молоко, кава, нутелла, чай масала, вершковий сир, банан і полуниця.

Кокіто де калабаса (), приготоване на День подяки зі спеціями для гарбузового пирога та гарбузовим пюре.

Кокіто-де-піна-колада () поєднує в собі національний напій Пуерто-Рико з його національним святковим напоєм. Базовий рецепт кокіто змішується з ананасовим соком, вишнею мараскіно, цедрою лайма, жирними вершками та біттерами.

В Аресібо колись було популярно кокіто, виготовлене з лимонною цедрою, медом, ваніллю та імбиром без спецій. Мед замінив підсолоджене згущене молоко.

Ром Піторро варіюється від 80 до 100 градусів міцності. Піторро також використовується для виготовлення кокіто. У цьому випадку кокіто з піторро подають у чарках, посипаних корицею та мускатним горіхом.

Підготовка 
Залежно від вибраного інгредієнта кокіто можна приготувати на плиті або в блендері. Дбайливе приготування інгредієнтів згущує напій, запобігає його розшарування та забезпечує довший термін зберігання. Цей метод зазвичай містить яйця. Ром, ваніль та інші екстракти додають після охолодження. Додавання всіх інгредієнтів з меленими спеціями до блендера — швидка альтернатива без яєць. Зазвичай це призводить до того, що через кілька хвилин напій розділяється, а жир з кокосового горіха застигає, утворюючи грубезний кокіто з грудочками. Кокіто розливають у скляні пляшки з однією або двома паличками кориці. Після того, як кокіто приготували та охолодили протягом кількох годин, його можна подавати, але найкраще приготувати його за два тижні або більше для повного розкриття смаку.

Події 
El Museo del Barrio у Нью-Йорку проводить щорічний конкурс дегустації кокіто під назвою Coquito Masters на День трьох королів у січні. Конкурс був заснований у 2002 році та триває щороку.

Інший 
Кокіто де гуаяба () — напій, який готують у Пуерто-Рико на свята. Напій готують з пасти гуаяби, приготованої з вершковим сиром, згущеним молоком, корицею, гвоздикою, мускатним горіхом і ваніллю; після охолодження додають ром. Також можна додати кокосове молоко, кокосові вершки та яєчні жовтки.

Примітки 

Коктейлі з ромом
Різдвяна їжа